Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andreas Vinciguerra che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-3, 7-6(5).

Teste di serie

  Marat Safin (semifinali)
  Thomas Johansson (primo turno)
  Magnus Larsson (finale)
  Rainer Schüttler (secondo turno)

 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Mikael Tillström (primo turno)
 Roger Federer (semifinali)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 2000
ATP Tour 2000